Weird Scenes Inside the Gold Mine – druga kompilacyjna płyta amerykańskiego zespołu rockowego The Doors wydana w styczniu 1972 roku. Na albumie prócz utworów wydanych w latach 1967-1971 znalazły się niepublikowane „Who Scared You” oraz „(You Need Meat) Don't Go No Further”. Tytuł wydawnictwa został zaczerpnięty z piosenki zespołu "The End".

Lista utworów 
 Strona pierwsza:

 Strona druga:

 Strona trzecia:

 Strona czwarta:

Przypisy 

Albumy kompilacyjne The Doors
Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy Elektra Records